Алгебра Хопфа — ассоциативная алгебра над полем, имеющая единицу и являющаяся также коассоциативной коалгеброй с коединицей (таким образом, являющаяся биалгеброй) c антигомоморфизмом специального вида. Названа в честь Хайнца Хопфа.

Алгебры Хопфа встречаются в алгебраической топологии, где они впервые возникли в связи с концепцией H-пространства, в теории групповых схем, в теории групп (благодаря концепции группового кольца) и не только. Частая распространенность делает их одним из самых известных примеров биалгебр. Алгебры Хопфа также изучаются как самостоятельный объект в связи с большим количеством определённых классов алгебр Хопфа и проблем их классификации.

Определение 

Алгебра Хопфа — ассоциативная и коассоциативная биалгебра  над полем  вместе с -линейным отображением  (называемым антиподом) таким, что следующая диаграмма коммутативна:

Здесь  — коумножение биалгебры,  — её умножение,  — её единица и  — её коединица. В обозначениях Свидлера, это свойство также может быть выражено как:
 .

Приведённое определение можно обобщить на алгебры над кольцами (достаточно в определении заменить поле  на коммутативное кольцо ).

Определение алгебры Хопфа двойственно самому себе (это отражено в симметрии приведённой диаграммы), в частности, пространство, двойственное к  (которое всегда можно определить, если  является конечномерным) автоматически является алгеброй Хопфа.

Свойства антипода 

Антипод  иногда обязан иметь -линейную инверсию, которая является автоматической в конечномерном случае, или если  коммутативна или кокоммутативна (или, вообще говоря, квазитреугольная).

Вообще говоря,  — антигомоморфизм, так  — гомоморфизм, который является поэтому автоморфизмом, если  было обратимо (как может требоваться).

Если , то алгебра Хопфа, как говорят, является запутанной (и основная алгебра с запутанностью — *-алгебра). Если  — конечномерная полупростая алгебра по полю характеристики ноль, коммутативная, или кокоммутативная, то это — запутанная алгебра.

Если биалгебра  допускает антипод , то  единственен («биалгебра допускает самое большее 1 структуру алгебры Хопфа»).

Антипод — аналог к отображению инверсии на группе, которая посылает  к .

Подалгебры Хопфа 

Подалгебра  алгебры Хопфа  является подалгеброй Хопфа, если она является подкоалгеброй  и антипод  отображает  в . Другими словами, подалгебра Хопфа  — это подпространство в алгебре Хопфа, замкнутое относительно умножения, коумножения и антипода. Теорема Николса — Зеллер (Nichols — Zoeller) о свободности (1989) утверждает, что любой натуральный -модуль имеет конечный ранг и свободен, если  конечномерна, что даёт обобщение теоремы Лагранжа для подгрупп. Как следствие этой теории, подалгебра Хопфа полупростой конечномерной алгебры Хопфа автоматически полупроста.

Подалгебра Хопфа  называется правой нормальной подалгеброй алгебры Хопфа , если она удовлетворяет условию стабильности,  для всех  из , где присоединённое действие  определено как  для всех  из  и  из . Точно так же подалгебра Хопфа  является левой нормальной в  если она инвариантна при левом сопряжении, определенном как  для всех  из . Оба условия нормальности эквивалентны, если антипод  биективен. В этом случае говорят, что  является нормальной подалгеброй Хопфа.

Нормальная подалгебра Хопфа  в  удовлетворяет условию (равенства подмножеств ): , где  обозначает ядро коединицы . Это условие нормальности подразумевает, что  — идеал Хопфа алгебры  (то есть является идеалом алгебры в ядре коединицы, коидеалом коалебры и устойчив под действием антипода). Как следствие, определена факторалгебра Хопфа  и эпиморфизм , аналогично соответствующим конструкциям нормальных подгрупп и факторгрупп в теории групп.

Примеры 

 Групповая алгебра. Пусть  — группа. Алгебра  — ассоциативная алгебра над , с единицей. Если мы определим
  для любого  из ,
  для любого  из ,
  для любого  из ,
то  превращается в алгебру Хопфа.

 Диаграмма китайских иероглифов - связный граф, имеющий лишь трехвалентные вершины, с выделенным ориентированным циклом (петлей Вильсона), и фиксированным циклическим порядком тройки ребер, которые выходят из каждой вершины, не лежащей на петле Вильсона. Группа китайских диаграмм порядка  - свободный -модуль, порожденный -вершинными диаграммами (которые рассматриваются с точностью до естественной эквивалентности), факторизованный по подмодулю, порожденному всевозможными -соотношениями.

Когомологии групп Ли 

Алгебра когомологий группы Ли — алгебра Хопфа: умножение — стандартное произведение в кольце когомологий, а коумножение имеет вид
 
в силу умножения группы .
Это наблюдение было фактически источником понятия алгебры Хопфа. Используя эту структуру, Хопф доказал структурную теорему для алгебры когомологий групп Ли.

Теорема Хопфа Пусть  — конечномерная градуированно-коммутативная кокоммутативная алгебра Хопфа над полем характеристики 0. Тогда  (как алгебра) — свободная внешняя алгебра с генераторами нечетной степени.

Квантовые группы 

Все примеры выше являются либо коммутативными (то есть умножение коммутативное), либо кокоммутативными (то есть , где  есть перестановка тензорных сомножителей, определенная как . Другими интересными примерами алгебр Хопфа — некоторые деформации, или «квантования», примера 3, которые не являются ни коммутативными, ни кокоммутативными. Эти алгебры Хопфа часто называют «квантовыми группами». Идея состоит в следующем: обычная алгебраическая группа может быть описана в терминах алгебры Хопфа регулярных функций. Мы можем тогда думать о деформации этой алгебры Хопфа как об описании некоторой «квантованной» алгебраической группы (хотя она и не является алгебраической группой ни в каком смысле). Многие свойства алгебраических групп, а также конструкции с ними имеют свои аналоги в мире деформированных алгебр Хопфа. Отсюда название «квантовая группа».

Аналогия с группами 

Группы могут быть аксиоматизированы при помощи тех же диаграмм (эквивалентностей, операций), что и алгебры Хопфа, где  — множество, а не модуль. В этом случае:
 поле  заменено множеством из 1 элемента
 есть естественная коединица (отображение в единственный элемент)
 есть естественное коумножение (диагональное отображение)
 единица — нейтральный элемент группы
 умножение — умножение в группе
 антипод — взятие обратного элемента в группе
В этом смысле о группах можно думать как о алгебрах Хопфа над .

Примечания

Ссылки 

 .
 Pierre Cartier, A primer of Hopf algebras, IHES preprint, September 2006, 81 pages
 Jurgen Fuchs, Affine Lie Algebras and Quantum Groups, (1992), Cambridge University Press. ISBN 0-521-48412-X
 H. Hopf, Uber die Topologie der Gruppen-Mannigfaltigkeiten und ihrer Verallgemeinerungen, Ann. of Math. 42 (1941), 22-52. Reprinted in Selecta Heinz Hopf, pp. 119—151, Springer, Berlin (1964). 
 .

Литература 
 

Общая алгебра
Алгебры над кольцами